Hiidenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hiidenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Hiidenjärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar